Haze puede hacer referencia a:

 Haze, un videojuego.
 Jenna Haze, actriz porno.
 Haze, MC de Sevilla
 Haze, productor de reguetón.